19-я механизированная бригада — воинское соединение в Вооружённых Силах СССР во время Великой Отечественной войны. Полное наименование 19-я механизированная Слонимско-Померанская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова бригада.

Переформирована 8 сентября 1942 года в городе Свердловске в 19-ю механизированную бригаду из 19-й мотострелковой бригады (1-го формирования).

О боевых действиях бригады в 1944 году 
26 июня 1944 года 19-я механизированная бригада вышла к реке Птичь в районе Глуск и после захвата мотопехотой берега начала строить переправы через реку. После овладения деревней Ольница 19-я мехбригада начала наступление на Любань.

29 июня на левом фланге бригада совместно с частями подошедшей 48-й стрелковой дивизии вела бой за Любань, после ряда обходных движений и артиллерийского обстрела немцы были выбиты из посёлка. Посёлок Любань был освобождён к исходу дня.

После войны 
В 1945 году 19-я механизированная бригада переформирована в 19-й механизированный полк 1-й механизированной дивизии. 20 апреля 1957 года 19-й мехп переформирован в 62-й мотострелковый полк 35-й мотострелковой дивизии. Полк просуществовал до 1992 года когда был выведен из ГДР в г. Чебаркуль Челябинской области и расформирован вместе с 35-й мотострелковой дивизией.

Боевой состав 
 Управление бригады
 9-й танковый полк
 1-й мотострелковый батальон
 2-й мотострелковый батальон
 3-й мотострелковый батальон
 Артиллерийский дивизион
 Зенитный артиллерийский дивизион
 Разведывательная рота
 Санитарный взвод

В феврале 1943 года из состав бригады был исключён зенитный артиллерийский дивизион, введена зенитно-пулемётная рота, инженерно-минная рота, все автомобили, предназначавшиеся для перевозки личного состава мотострелковых батальонов, были сведены в бригадную автороту.

 Управление бригады
 9-й танковый полк
 1-й мотострелковый батальон
 2-й мотострелковый батальон
 3-й мотострелковый батальон
 Артиллерийский дивизион
 Зенитно-пулемётная рота
 Разведывательная рота
 Инженерно-минная рота
 Автотранспортная рота
 Санитарный взвод

В составе 
На 1 октября 1942 года в составе 1-го механизированного корпуса (2-го формирования) Калининского фронта.

В составе действующей армии 
 с 26.09.1942 по 22.03.1943
 с 09.07.1943 по 19.01.1944
 с 27.05.1944 по 05.09.1944
 с 30.10.1944 по 09.05.1945

Командный состав бригады

Командиры бригады 

 Дорогов М. И., полковник — апрель 1942 года — июль 1942 года.
 Ершов Владимир Васильевич, полковник — июль 1942 года — 5 декабря 1942 года, ранен
 Дубровин Л. В., подполковник — с 5 декабря 1942 года, врио
 Ершов Владимир Васильевич, полковник — июль 1944 года.
 Соколов Николай Иванович, полковник — март — июнь 1945
 Мясников Юрий Иванович, подполковник, зам. начальника штаба/ начальник штаба
 Малахов Михаил Иванович, майор, зам. начальника штаба по оперативной работе (май 1942 — декабрь 1942, ранен)

Почётные наименования и награды 
 Слонимская — почётное наименование присвоено в ознаменование одержанной победы и за отличие в боях при форсировании реки Щара и за овладение городом Слоним в ходе Белостокской наступательной операции. Приказ Верховного Главнокомандующего № 0226 от 27 июля 1944 года.
 Померанская — почётное наименование присвоено в ознаменование одержанной победы и за отличие в боях при вторжении в пределы немецкой Померании в ходе Восточно-Померанской наступательной операции 29 января 1945 года. Приказ Верховного главнокомандующего № 057 от 5 апреля 1945 года.
  Орден Красного Знамени — За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Брест и проявленные при этом доблесть и мужество. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1944 года.
  Орден Суворова II степени — За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении столицей Германии городом Берлин и проявленные при этом доблесть и мужество. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1945 года.
  Орден Кутузова II степени — За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество. Указ Президиума Верховного Совета СССР от ? года.

Отличившиеся воины 
 Герои Советского Союза.

  Аверьянов, Василий Савельевич, старший сержант, командир орудия артиллерийского дивизиона.
  Бортовский, Матвей Нестерович, майор, командир 9 танкового полка.
  Дроздов, Пётр Владимирович, младший лейтенант, командир взвода автоматчиков разведывательной роты.
  Едунов, Пётр Петрович, старший сержант, командир взвода автоматчиков.
  Зиновьев, Николай Анисимович, техник-лейтенант, помощник командира танковой роты по технической части 9-го танкового полка.
  Кириченко, Пётр Антонович, старший сержант, командир взвода инженерно-минной роты.
  Кривощёков, Алексей Александрович, старший сержант, командир взвода инженерно-минной роты.
  Мальцев, Михаил Андреевич, капитан, командир мотострелкового батальона.
  Стариков, Михаил Иванович, старший сержант, командир взвода 1-го мотострелкового батальона.
  Стрелков, Николай Михайлович, капитан, командир мотострелкового батальона.
  Трушков, Илья Фёдорович, старший лейтенант, командир пулемётного взвода.
  Фомичёв, Константин Никандрович, сержант, командир отделения 2-го мотострелкового батальона.

 Кавалеры ордена Славы 3-х степеней.
 Губин, Николай Григорьевич, старший сержант, старший разведчик артиллерийского дивизиона

Примечания

Литература

Ссылки 
 Любанщина 

Механизированные бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году